Robert C. Wickliffe ist der Name folgender Personen:

* Robert C. Wickliffe (Politiker, 1819) (1819–1895), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Louisiana
 Robert C. Wickliffe (Politiker, 1874) (1874–1912), US-amerikanischer Politiker (Louisiana)